Го́рно-обогати́тельный комбина́т (сокращённо ГОК) — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. Необходимость в строительстве на одной производственной площадке производственных переделов не только по добыче, но и по переработке, обогащению добываемых из недр полезных ископаемых, возникла в связи с тем, что в результате интенсивной разработки месторождений ру́ды с высоким содержанием полезных компонентов были извлечены, а для дальнейшего использования полезных ископаемых стало необходимым их перерабатывать таким образом, чтобы повысить в них содержание полезных компонентов.

Состав 
Горно-oбогатительный комбинат включает следующие основные производственные подразделения:
 Подразделения по добыче полезных ископаемых (карьеры, шахты, рудники).
 Транспортное подразделение, предназначенное для доставки добытой руды на обогатительную фабрику. Доставка руды на обогатительную фабрику может осуществляться с использованием различных транспортных систем и видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, конвейерного, канатных дорог, рудоспусков, рудоскатов и других.
 Подразделение по переработке добытого полезного ископаемого, которое обычно представлено обогатительной фабрикой.
 Общепроизводственные подразделения: энергохозяйство, ремонто-механический цех, другие необходимые подразделения.

Ha горно-обогатительном комбинате добывается и перерабатывается чаще один вид полезного ископаемого: железная руда, марганцевая руда, асбестовая руда, апатитовая руда и другие, однако могут добывать несколько видов руды: медная и никелевая, руды полиметаллов.

На обогатительных комбинатах применяются различные процессы переработки полезных ископаемых:
 гравитационные;
 промывочные;
 магнитного обогащения;
 дробильно-сортировочные;
 флотационные;
 с применением комбинированной технологии (включая гидрометаллургию или обжиг).
Конечной продукцией горно-обогатительного комбината являются концентрат, агломерат, окатыши или брикеты, которые направляются для дальнейшей переработки (например, в металлургическое производство) или использования (например в качестве удобрения в сельском хозяйстве).

Крупнейшие горно-обогатительные комбинаты СНГ 
 Михайловский ГОК (Россия);
 Стойленский ГОК (Россия);
 Качканарский ГОК (Россия);
 Костомукшский ГОК (Россия);
 Лебединский ГОК (Россия);
 Северный ГОК (Украина);
 Высокогорский ГОК (Россия);
 Соколовско-Сарбайский ГОК (Казахстан);
 Ковдорский ГОК (Россия);
 Коршуновский ГОК (Россия);
 Оленегорский ГОК (Россия).

Основной объём (92,6 % в 2006 году) сырой руды на предприятиях РФ добывается открытым способом на 29 карьерах. На самых крупных карьерах (Лебединский, Михайловский, Стойленский, Северный Качканарского ГОКа, Костомукшский) производительностью более 20 млн т в 2006 году было добыто 70 % железной руды, а на трёх карьерах (Ковдорский, Главный, Западный Качканарского ГОКа) производительностью 10—20 млн т добыча руды составила 16 % (40,63 млн т).

Удельный вес 8 крупнейших ГОКов (Лебединский, Михайловский, Качканарский, Стойленский, Костомукшский, Ковдорский, Оленегорский, Коршуновский) в добыче сырой руды открытым способом в России в 2006 году достиг 243,4 млн т и составил 96 % всей открытой добычи. Средневзвешенная по добыче глубина их 273,7 м; самые глубокие из них Лебединский (355 м), Ковдорский (339 м), Стойленский (328,5 м).

Подземным способом железная руда в России добывается на 11 шахтах и подземном руднике Оленегорского ГОКа, суммарная добыча на которых в 2006 году составила 20,43 млн т. Максимальная добыча была достигнута на шахте им. Губкина комбината «КМАруда» (3992 тыс. т) и шахте Шерегешского рудоуправления (3480 тыс. т), минимальная — на шахте «Сидеритовая» (523 тыс. т). Максимальную глубину имеет шахта Таштагольского рудника (800 м), минимальную — шахта «Сидеритовая» (280 м).

В 2006 году российской железорудной промышленностью произведено 103,7 млн т железорудного сырья, то есть на 6,9 млн т больше, чем в 2005 году.

Примечания

Литература 
 

Горно-обогатительные комбинаты
Добыча полезных ископаемых